Саар (, ) — река во Франции и Германии, правый приток Мозеля.

По ней названа немецкая земля Саар. Длина 246 км, из них 126 км приходится на Францию, 120 км — на Германию. Площадь бассейна 7431 км². Питание преимущественно дождевое, зимой и весной наблюдаются паводки.

Река берёт начало в горной системе Вогезов, при слиянии двух рек — Белого Саара и Красного Саара. Течёт через Саарский угольный бассейн, Впадает в Мозель выше г. Трир.

Судоходна до города Диллингена. Течение зарегулировано шлюзами. Река соединена Саарским каналом с каналом Марна — Рейн. На Сааре расположены города Саррабль и Саргемин (Франция), а также Саарбрюккен, Фёльклинген, Зарлуи, Диллинген и Мерциг (Германия).

Ссылки 
 Саарбург. Сладкие фантазии у водопада

Притоки Мозеля
Реки Рейнланд-Пфальца
Реки Саара
Реки Гранд-Эста